Romieux kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Romieux
 Henri Auguste Romieux

Robotskapade auktorsförkortningar